Adolfo Vázquez ist der Name folgender Personen:

* Adolfo Sánchez Vázquez (1915–2011), spanischer Philosoph, Literaturkritiker und Schriftsteller
 Adolfo Sotelo Vázquez (* 1953), spanischer Hispanist